Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 278001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 6 kwietnia 1995 do 27 października 2008. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

278001-278100

278101-278200

278201-278300

278301-278400

278401-278500

278501-278600

278601-278700

278701-278800

278801-278900

278901-279000

Przypisy 

Lista planetoid 278001-279000